Pădureni se poate referi la una din următoarele localități din România:

Pădureni, Argeș
Pădureni, Bihor
Pădureni, Constanța
Pădureni, Covasna
Pădureni, Dâmbovița
Pădureni, Giurgiu
Pădureni, Mureș
Pădureni, Neamț
Pădureni, Sălaj
Pădureni, Sibiu
Pădureni, Suceava
Pădureni, Timiș, reședința comunei cu același nume
Pădureni, Vaslui, reședința comunei cu același nume
Pădureni (Berești-Bistrița), Bacău
Pădureni (Chinteni), Cluj
Pădureni (Ciurila), Cluj
Pădureni (Coșula), Botoșani
Pădureni (Dămienești), Bacău
Pădureni (Filipeni), Bacău
Pădureni (Grajduri), Iași
Pădureni (Izvoru Berheciului), Bacău
Pădureni (Jariștea), Vrancea
Pădureni (Mărășești), Vrancea
Pădureni (Mărgineni), Bacău
Pădureni (Oșești), Vaslui
Pădureni (Popești), Iași
Pădureni (Șendriceni), Botoșani
Pădureni (Tâmboești), Vrancea
Pădureni (Victor Vlad Delamarina), Timiș

Vezi și 
 Pădurenii (dezambiguizare)
 Pădurea (dezambiguizare)
 Pădurețu (dezambiguizare)
 Pădureți
 Pădureanu (nume)

 Râul Pădureni (dezambiguizare)

Toponime românești